

Personnalités 
 Camilla Wicks (1928-2020), violoniste américaine ;
 Jon Wicks, karateka britannique ;
 Chuck Wicks, chanteur américain ;
 Sidney Wicks, joueur américain de basket ;
 Sue Wicks, joueuse américaine de basket.

Homonymie de patronyme